Strada nazionale 14 – strada statale dell'Argentina
Strada nazionale 14 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 14 del Brennero – ex strada statale nel Regno d'Italia